

Austria 
 Rettenbach – rzeka, dopływ Traun
 Rettenbach – lodowiec

Niemcy 
 Rettenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Rettenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Rettenbach am Auerberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu 
 Markt Rettenbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu